Voxtorp kan avse:

 Voxtorps socken, Jönköpings län, en socken i Värnamo kommun
 Voxtorps landskommun, Jönköpings län, en tidigare kommun i Jönköpings län
 Voxtorps församling, Östbo-Västbo kontrakt, en församling inom i Växjö stift Jönköpings län
 Voxtorps kyrka, Jönköpings län, en kyrkobyggnad i Voxtorp i Växjö stift Jönköpings län
 Voxtorp, Värnamo kommun, en kyrkby i Voxtorps socken

 Voxtorps socken, Kalmar län, en socken i Kalmar kommun
 Voxtorps landskommun, Kalmar län, en tidigare kommun Kalmar län
 Voxtorps församling, Norra Möre kontrakt, en församling inom i Växjö stift Kalmar län
 Voxtorps kyrka, Kalmar län, en kyrkobyggnad i Voxtorp i Växjö stift Kalmar län
 Voxtorp, Kalmar kommun, en småort och kyrkby i Voxtorps socken i Kalmar kommun

Se även
 Våxtorp – tätort, Laholms kommun, Hallands län